Новопокровский или Ново-Покровский — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Новопокровский, Иван Васильевич — российский ботаник, специалист в области ботанической географии и систематики

Населённые пункты 
 Новопокровский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Новопокровский — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Новопокровский — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Новопокровский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Ново-Покровский — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Новопокровский — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Новопокровский — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Новопокровский — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Новопокровский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Новопокровский — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Новопокровский — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Новопокровский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
Ново-Покровский — прежнее название посёлка Чаны в Новосибирской области, административного центра Чановского района.

См. также 
 Новопокровский район
 Ново-Покровский район
 Новопокровский сельский совет
 Новопокровский сельсовет
 Новопокровский собор
 Покровский